DEA henviser til flere artikler:

 Drug Enforcement Administration - amerikansk føderalt politikorps.
 Esperantoforeningen for Danmark - den lokale danske afdeling af Verdensesperantoforeningen UEA
 Tænketanken DEA - en tænketank med fokus på forsknings- og uddannelsespolitik